Funt bezeichnet

 Allen Funt (1914–1999), amerikanischer Fernsehproduzent 
 Funt (Einheit), polnisches Gewichtsmaß

Siehe auch:
 Fund
 Pfund (Begriffsklärung)